Список 2005 год в спорте описывает спортивные события, произошедшие в 2005 году.

Общие события 
2005 год был объявлен «Международным годом спорта и физического воспитания как средства содействия воспитанию, здоровью, развитию и миру» (резолюция ООН № 58/5). 6 июля в Сингапуре состоялась 117-я сессия Международного олимпийского комитета. Главным вопросом сессии был — выбор места проведения XXX летних олимпийских игр 2012 года. На проведение олимпиады 2012 года, на заключительном этапе, претендовали пять городов: Лондон, Мадрид, Москва, Нью-Йорк и Париж. В первом туре голосования из претендентов выбыла Москва, во втором — Нью-Йорк, в третьем — Мадрид. В заключительном туре голосования члены МОК выбирали между Лондоном и Парижем. По всем прогнозам, фаворитом считался Париж. Однако, в 11:49 UTC, президент МОК Жак Рогге объявил Лондон местом проведения олимпиады 2012 года. В Лондоне уже дважды проводились летние олимпийские игры в 1908 и 1948 годах. Таким образом, Лондон становится первым городом, организующим летние олимпийские игры в третий раз.

Бейсбол

Бокс

Шахматы 
Ноябрь 2005

Командный чемпионат мира 
Командный чемпионат мира по шахматам состоится с 1 по 11 ноября в Беэр-Шева (Израиль). В чемпионате принимают участие девять команд: Армения, Грузия, Израиль, Китай (мужская команда), Китай (женская команда), Куба, США, Россия и Украина. Первоначально от Африки приглашалась команда Египта, но она отказалась. Запасной участник от Африки — Замбия тоже отказалась.
 Официальная страница чемпионата 

Октябрь 2005

17 октября

Чемпион мира по шахматам Веселин Топалов заявил, что он не собирается играть матч на первенство мира против Владимира Крамника. Топалов считает, что Крамник не имеет морального права требовать такого матча, так как он был приглашён играть в Сан-Луисе, но отказался. Кроме того, в настоящий момент Крамник имеет седьмой рейтинг в мире, который меньше рейтинга Топалова на 60 пунктов, а это много, это другой класс.

Источник:
 КМ.RU спорт

Сентябрь 2005

Чемпионат мира по шахматам ФИДЕ 2005 
Чемпионат мира по шахматам ФИДЕ проходил с 27 сентября по 16 октября в Сан-Луисе (Аргентина). В чемпионате принимали участие восемь гроссмейстеров: Вишванатан Ананд (Индия, рейтинг на 1 июля 2005 года — 2788), Веселин Топалов (Болгария, 2788), Петер Леко (Венгрия, 2763), Пётр Свидлер (Россия, 2738), Юдит Полгар (Венгрия, 2735), Майкл Адамс (Англия, 2719), Александр Морозевич (Россия, 2707) и Рустам Касымджанов (Узбекистан, 2670). Были приглашены к участию в турнире Гарри Каспаров и Владимир Крамник, но они отказались. Каспаров закончил свою карьеру шахматиста-профессионала. Крамник считает, что он действующий Чемпион мира (непризнанный ФИДЕ), и предполагает играть матч с победителем турнира в Сан Луисе.

Победил в турнире — Веселин Топалов, который в первом круге набрал 6,5 очков из 7, а во втором свёл все свои партии вничью. Сыграв 13 октября, в предпоследнем туре, вничью с Рустамом Касымджановым, болгарский гроссмейстер Веселин Топалов набрал 9,5 очков и стал недосягаем для соперников. В итоге Топалов набрал 10 очков.

Веселин Топалов — Чемпион мира по шахматам.

58-й Чемпионат России по шахматам 2005 (высшая лига) 
11 сентября закончился Чемпионат России по шахматам (высшая лига). Первое место занял Евгений Бареев, который набрал равное количество очков с Александром Халифманом, но имеет лучший коэффициент Бухгольца. Шахматисты, занявшие первый семь мест, завоевали право играть в суперфинале Чемпионата России, который начнётся в Москве 2 декабря. Персональные приглашения в суперфинал имеют — Александр Грищук, Алексей Дреев, Пётр Свидлер, Александр Морозевич и Владимир Крамник.

Август 2005

Командный чемпионат Европы 
С 29 июля по 7 августа, в шведском городе Гётеборг, состоялся 15-й командный чемпионат Европы по шахматам.

Мужская команда России сыграла неудачно и заняла 14-е место. Женская команда заняла 3-е место.

Чемпионом Европы среди мужчин стала команда Нидерландов.

Чемпионом Европы среди женщин стала команда Польши.

Июль 2005

Турнир в Дортмунде 
С 8 по 17 июля в Дортмунде (Германия) проходил традиционный супер-турнир по шахматам (Sparkassen Chess Meeting 2005). Средний рейтинг турнира — 2709, что соответствует XIX категории. В турнире принимали участие десять гроссмейстеров, в том числе чемпион мира Владимир Крамник. Сенсационную победу одержал гроссмейстер с самым низким рейтингом — Аркадий Найдич — 5,5 очков из 9.

Таблица результатов Sparkassen Chess Meeting 2005.

Июнь 2005

Чемпионат Европы в Варшаве 
С 17 июня по 1 июля в Варшаве проходил личный чемпионат Европы по шахматам. Турнир проходил по швейцарской системе в 13 туров. В чемпионате принимали участие более 200 шахматистов из 36 стран. Новым чемпионом Европы стал гроссмейстер из Румынии Ливиу-Дитер Нисипяну — 10 очков из 13 (+7 — 0 = 6). Второе место завоевал Теймур Раджабов (Азербайджан) — 9,5 очков (+7 — 1 = 5). Третье место поделили 7 гроссмейстеров, которые набрали по 9 очков: Александр Белявский (Словения), Василий Иванчук, Александр Моисеенко, Сергей Карякин, Павел Эльянов (все Украина), Левон Аронян и Карен Асриан (оба Армения).
 Официальная страница чемпионата

Формула-1 
Июнь 2005

19 июня — грандиозный скандал в гонках «Формулы-1». На старт девятого этапа — Гран-при США в Индианаполисе, вышли только три команды: «Феррари», «Джордан» и «Минарди», команды которые используют покрышки фирмы «Бриджстоун». Команды, которые ездят на покрышках фирмы «Мишелен», отказались участвовать в гонке, так как фирма «Мишелен» отказалась дать гарантии на безопасность своих покрышек.

Результаты Гран-при США:

Теннис

Открытый чемпионат США 2005 
сентябрь 2005

11 сентября
 Женский одиночный разряд
{{Турнир8-Теннис3
| RD1=Четвертьфиналы
| RD2=Полуфиналы
| RD3=Финал

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Мария Шарапова
| RD1-score1-1=7| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=6| RD1-seed2=9
| RD1-team2= Надежда Петрова
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=6| RD1-score2-3=4
| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Ким Клейстерс
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=7
| RD1-score3-3=6
| RD1-seed4=10
| RD1-team4= Винус Уильямс
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=5
| RD1-score4-3=1
| RD1-seed5=12
| RD1-team5= Мари Пьерс
| RD1-score5-1=6| RD1-score5-2=6| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Амели Моресмо
| RD1-score6-1=4
| RD1-score6-2=1
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7=6
| RD1-team7= Елена Дементьева
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=3
| RD1-score7-3=7
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Линдсей Дэвенпорт
| RD1-score8-1=1
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=66
| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Мария Шарапова
| RD2-score1-1=2
| RD2-score1-2=7
| RD2-score1-3=3
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Ким Клейстерс
| RD2-score2-1=6| RD2-score2-2=64
| RD2-score2-3=6| RD2-seed3=12
| RD2-team3= Мари Пьерс
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=6
| RD2-seed4=6
| RD2-team4= Елена Дементьева
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=2
| RD2-score4-3=2
| RD3-seed1=4
| RD3-team1= Ким Клейстерс
| RD3-score1-1=6| RD3-score1-2=6| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=12
| RD3-team2= Мари Пьерс
| RD3-score2-1=3
| RD3-score2-2=1
| RD3-score2-3= 
}}
 Мужской одиночный разряд

5 сентября (восьмой день)
Игры российских теннисистов. 1/8 финала.
 Моресмо (Франция) — Лиховцева 6:1, 6:4
 Дементьева — Шнидер (Швейцария) 6:4, 6:3

4 сентября (седьмой день)
Игры российских теннисистов. 1/8 финала.
 Шарапова — Мирза (Индия) 6:2, 6:1
 Петрова — Вайдисова (Чехия) 7:6(7:4), 7:5

3 сентября (шестой день)
Игры российских теннисистов. Третий круг.

 Малисс (Бельгия) — Южный 5:7, 1:6, 6:1, 7:5, 7:6(7:1)
Последний российский теннисист вылетел в третьем круге.

 Лиховцева — Мыскина 0:6, 6:3, 7:6(8:6)
 Дементьева — Чакветадзе 6:1, 4:6, 7:6(7:5)

2 сентября (пятый день)
Игры российских теннисистов. Третий круг.
 Шарапова — Шруфф (Германия) 6:2, 6:4
 Петрова — Гренвилл (США) 6:2, 7:5

Игры российских теннисистов. Второй круг.
 Шрихапан (Таиланд) — Давыденко 6:4, 7:5, 6:3
 Гонзалес (Чили) — Турсунов 6:4, 3:6, 6:4, 6:3
Из четырёх, стартовавших, российских теннисистов в третий круг пробился единственный — Михаил Южный.

1 сентября (четвёртый день)
Игры российских теннисистов. Второй круг.
 Блэйк (США) — Андреев 6:2, 6:2, 6:4
 Южный — Бьёркман (Швеция) 6:4, 6:4, 6:3
 Чакветадзе — Крэйбас (США) 6:0, 6:2
 Мыскина — Фразер (США) 6:3, 6:2
 Лиховцева — Малеева (Болгария) 6:2, 6:1
 Дементьева — Диаз-Олива (Аргентина) 7:5, 6:1
 Асагое (Япония) — Линецкая 6:4, 6:4

август 2005

31 августа (третий день)
Игры российских теннисистов. Второй круг.
 Шарапова — Рандриантифи (Мадагаскар) 6:1, 6:0
 В. Уильямс (США) — Кириленко 6:1, 6:3
 Пир (Израиль) — Душевина 7:5, 3:6, 6:3
 Лисяк (Хорватия) — Бычкова 7:5, 6:1
 Петрова — Накамура (Япония) 6:2, 6:0

30 августа (второй день)
Игры российских теннисистов. Первый круг.
 Дементьева — Сафарова (Чехия) 7:5, 6:3
 Мыскина — Танасугарн (Таиланд) 6:3, 6:1
 Лиховцева — Гарбин (Италия) 6:4, 6:1
 Линецкая — Льягостера-Вивес (Испания) 3:6, 6:4, 6:4
 Чакветадзе — Кутузова (Украина) 6:3, 3:6, 7:5
 Давыденко — Зиб (Чехия) 6:2, 6:0, 6:4
 Турсунов — Багдатис (Кипр) 6:4, 6:3, 6:7 (7:9), 6:2

29 августа (первый день)
Игры российских теннисистов. Первый круг.
 Шарапова — Данилиду (Греция) 6:1, 6:1
 Душевина — Дабек (США) 6:1, 6:2
 Кириленко — Пус Тио (Испания) 6:2, 6:3
 Камерин (Италия) — Сафина 6:3, 6:7, 6:3
 Бычкова — Кузнецова 6:3, 6:2
 Петрова — Бирнерова (Чехия) 6:4, 6:4
 Кастано (Колумбия) — Жидкова 6:4, 6:3
 Южный — Майер (Германия) 6:4, 6:0, 6:2
 Андреев — Эльснер (Бельгия) 6:4, 6:4, 6:2

С 29 августа по 11 сентября будет проходить Открытый чемпионат США по теннису, четвёртый турнир и последний Большого шлема этого года. В основной сетке турнира будут играть 18 российских теннисистов, 5 мужчин: Марат Сафин (посеян под номером 5), Николай Давыденко (6), Михаил Южный (24), Дмитрий Турсунов и Игорь Андреев; и 13 девушек: Мария Шарапова (1), Светлана Кузнецова (5), Елена Дементьева (6), Надежда Петрова (9), Анастасия Мыскина (13), Елена Лиховцева (19), Динара Сафина (21), Мария Кириленко, Анна Чакветадзе (29), Вера Душевина (33), Евгения Линецкая, Екатерина Бычкова и Алине Жидкова. Впервые на Открытом чемпионате США под первым номером посеяна российская теннисистка — Мария Шарапова.

В последний момент, из-за травмы колена, Марат Сафин отказался от участия.

Июнь 2005

 Уимблдонский турнир 2005 
С 20 июня по 3 июля проходил Уимблдонский теннисный турнир, третий турнир Большого шлема этого года. В турнире участвовали 19 российских теннисистов, 5 мужчин и 14 девушек.

Победительницей в одиночном женском разряде стала Винус Уильямс. Это третья победа Уильямс в Уимблдоне, две предыдущие в 2000 и 2001 годах.

В мужском одиночном разряде успеха добился в третий раз подряд Роже Федерер.

 Футбол 

 Созданные клубы 
 Сэбэта Сити

 Кубок конфедераций ФИФА 2005 
С 15 по 29 июня, в Германии проходил розыгрыш Кубка конфедераций ФИФА по футболу. Принимали участие команды, группа А: Германия — хозяин места проведения, Аргентина — обладатель кубка Америки, Австралия — чемпион Океании, Тунис — чемпион Африки; группа В: Бразилия — чемпион мира, Греция — чемпион Европы, Япония — чемпион Азии, Мексика — чемпион северной и центральной Америки.

В финальном матче встретились Бразилия и Аргентина. Матч проходил во Франкфурте-на-Майне, на «Вальд штадионе» («Лесной стадион», Waldstadion). Уверенную победу одержала команда Бразилии — 4:1 и во второй раз завоевала Кубок конфедераций ФИФА.

 Финал Бразилия — Аргентина 4:1 (2:0) 
Голы: 1:0 Адриано (11'), 2:0 Кака (16'), 3:0 Роналдиньо (47'), 4:0 Адриано (63'), 4:1 Аймар (65).

 Бразилия: Дида — Сисиньо (Майкон, 87'), Лусио, Роке Жуниор, Жилберто — Эмерсон, Зе Роберто, Кака (Ренато, 86'), Роналдиньо — Адриано, Робиньо (Жуниньо, 90')
 Аргентина: Люкс — Санетти, Колоччини, Хайнце, Пласенте — Камбьяссо (Аймар, 56'), Сорин, Бернарди, Рикельме — Фигероа (Тевес, 72'), Дельгадо (Галлетти, 81')

 Предупреждения: Бразилия — Роналдиньо (28'); Аргентина — Колоччини (28'), Сорин (35'), Камбьяссо (42'), Аймар (73').

 Судья: Михел (Словакия).
 Зрителей: 42.000
 Франкфурт-на-Майне, «Вальдштадион».

 Итоги 
Лучшим бомбардиром стал Адриано (Бразилия; клуб — Интер Милан) — 5 голов;
Лучшим игроком признан — Адриано'''.
Проведено 16 игр, забито 56 голов, 3,5 гола за игру.
Игры посетили 575.000 болельщиков.

Расписание игр кубка конфедераций 2005 года 
29 июня

Финал
 Бразилия — Аргентина 4:1
Игра за третье место
 Германия — Мексика 4:3 (2:1,1:2,1:0)
26 июня
2-й полуфинал
 Мексика — Аргентина 0:0 (0:0,0:0,1:1, пен.5:6)
25 июня
1-й полуфинал
 Германия — Бразилия 2:3
22 июня
 Греция — Мексика 0:0
 Япония — Бразилия 2:2
21 июня
 Австралия — Тунис 0:2
 Аргентина — Германия 2:2
19 июня
 Греция — Япония 0:1
 Мексика — Бразилия 1:0
18 июня
 Тунис — Германия 0:3
 Австралия — Аргентина 2:4
16 июня
 Япония — Мексика 1:2
 Бразилия — Греция 3:0
15 июня
 Аргентина — Тунис 2:1
 Германия — Австралия 4:3

Художественная гимнастика 
 с 3 по 10 октября в Баку: XXVII Чемпионат мира по художественной гимнастике.

Лёгкая атлетика

Июль 2005 
16 июля, Елена Исинбаева (Россия) на соревнованиях «Супер Гран-при» в Мадриде (Испания) установила новый мировой рекорд в прыжках с шестом — 4,95 метра. Исинбаева улучшила собственный мировой рекорд на 2 см, который она установила 11 дней назад.

5 июля, Елена Исинбаева (Россия) на соревнованиях в Лозанне (Швейцария) установила новый мировой рекорд в прыжках с шестом — 4,93 метра. Исинбаева улучшила собственный мировой рекорд на 1 см.

Июнь 2005 
14 июня на Олимпийском стадионе в Афинах, спринтер из Ямайки Асафа Пауэлл (Asafa Powell) установил новый мировой рекорд в беге на 100 метров — 9,77 сек. Пауэлл превзошёл рекорд американца Тима Монтгомери (Tim Montgomery) на одну сотую секунды.

Скончались 
 2 октября —  (82) — канадский хоккеист.

См. также

Примечания